Анастасиос Дувикос (; ) — греческий футболист, нападающий  клуба «Утрехт» и сборной Греции.

Клубная карьера 
Дувикос — воспитанник клубов «Аристеас Аргус» и «Астерас». В 2017 году в матче против ПАС Янина он дебютировал в греческой Суперлиге в составе последних. 26 ноября в поединке против «Левадиакоса» Анастасиос забил свой первый гол за «Астерас». Летом 2020 года Дувикос на правах свободного агента подписал контракт с клубом «Волос». 13 сентября в матче против «Атромитоса» он дебютировал за новую команду. В этом же поединке Анастасиос забил свой первый гол за «Волос».

Летом 2021 года Дувикос перешёл в нидерландский «Утрехт», подписав контракт на 4 года. Сумма трансфера составила 1 млн. евро. 15 августа в матче против роттердамской «Спарты» он дебютировал в Эредивизи. В этом же поединке Анастасиос забил свой первый гол за «Утрехт».

Международная карьера 
28 марта 2021 года в товарищеском матче года против сборной Гондураса Дувикас дебютировал за сборную Греции. 5 сентября в отборочном матче чемпионата мира 2022 против сборной Косово он забил свой первый гол за национальную команду.

Голы за сборную Австралии

Примечания 

Футболисты Греции
Игроки сборной Греции по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Греции по футболу
Игроки ФК «Утрехт»
Игроки ФК «Волос»
Игроки ФК «Астерас»